BNP Paribas Open 2014 (kobiety)
 BNP Paribas Open 2014 (mężczyźni)